

Musica 
 Cold Summer – album degli U.S.D.A. del 2007
 Cold Summer – singolo dei Fuel del 2014
 Cold Summer – album di Mustard del 2016

Cinema 
 A Cold Summer – film australiano del 2003 diretto da Paul Middleditch